8-й выпуск Тура Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Норвегии. Гонка прошла с 16 по 20 мая 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал испанский велогонщик Эдуард Прадес из команды «Euskadi–Murias».

Участники 
Участие в гонке приняли 20 команд: 3 команды категории UCI WorldTeam, 12 проконтинентальных и 5 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 120 гонщиков. До финиша доехали 73 спортсмена.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 880,6 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Норвегии 2018 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2018 году
Май 2018 года